Prix de Rome, le prix de Rome français
 Prix de Rome belge, le prix de Rome belge
 Prix de Rome britannique, le prix de Rome attribué entre autres par la Royal Academy
 Prix de Rome néerlandais, le prix de Rome néerlandais
 Prix de Rome canadien, le prix de Rome canadien
 Prix de Rome américain, l'équivalent américain du prix de Rome
 Prix de Rome (course hippique), course hippique se déroulant près de Rome (Italie)

Voir aussi 
 Cantates du Prix de Rome (Berlioz)